Anton van Bourgondië (1384-1415), hertog van Brabant en Limburg 1406-1415
Anton van Bourgondië (1421-1504), graaf van La Roche etc